— аниме, состоит из 24 серий. Режиссёр: Коити Охата, композиция сериала Фумихико Симо, дизайн персонажей Угэцу Хакуа, анимация персонажей Осаму Хориути, Канэтоси Камимото. Сюжет и производство: студия Gonzo.

Сюжет 
Действие происходит в XXI веке. Правительство Токио разрешает всем носить оружие. В городе становится небезопасно. Странные монстры и не менее странные люди ведут бои друг с другом прямо на улицах города. Людей, ведущих схватку с монстрами, называют ангелами смерти. Глава команды — Сэй (Sei). Она — босс, все задания получает она, командование на операциях и присмотр за остальными — часть её работы. Сэй — внучка старейшины техно-корпорации «Байлан» и единственная наследница. Корпорация ведет свой бизнес в разнообразных отраслях, главный интерес робототехника, вооружение и фармация, часто не брезгует грязными методами промышленного шпионажа. Сэй собрала всех членов команды в своём огромном колёсном трейлере, ставшем штаб-квартирой группы. Молчаливая Джо (Jo) живёт, сражаясь, а после задания вялая и замкнутая девушка-подросток, о ней мало что известно. Она сражается вместе с Мег (Meg) — это рыжая девчонка в ковбойской шляпе никогда не унывает, обладает зверским аппетитом, особых боевых качеств у неё нет, но ведь надо кому-то попадать в передряги. Малышка Эми (Amy) — компьютерный гений, все роботы, сети, слежки, взломы — это её обязанности. Вместе эта четверка нанимает Кьёхея, чтобы тот готовил девушкам еду, отличную от бутербродов и печенья.

Список персонажей

Команда «Ангелы» 
 
 Рост: 162 см. Возраст: 17 лет. «Ангел».
 Отличный стрелок из пистолета, стреляет любой рукой, а также из двух пистолетов сразу. Предпочитает пистолет марки Desert Eagle IMI(Israel Military Industries). Виртуозно управляет сайботом «Джанго». Малообщительная и замкнутая. Довольно прямолинейна и эгоистична, не ценит жизнь других людей, если они не являются близкими ей. Очень привязана к своей напарнице, Мэг. Для неё готова пожертвовать не только своим благополучием, но и чужим. В свободное время Джо ведёт себя, как обычный подросток — сидит и смотрит видео, в основном фильмы ужасов. Ранее жила в Америке.
 Сэйю: Акэно Ватанабэ

 
 Рост: 159 см. Возраст: 15 лет. «Ангел».
 Младшая подруга Джо, они давно вместе. Тогда, когда Мэг была ещё довольно юна, она была брошена родителями и руководила собственной «уличной бандой», состоявшей из таких же брошенных родителями детей, как и она. Её «банда» промышляла мелкими грабежами, но постоянно терпела провалы. Тогда одна из участниц «банды» нашла и привела к ним Джо, девушку, притворявшуюся больной амнезией и не отвечавшей внятно ни на один вопрос. Джо несколько раз сражалась со страшного вида монстром, а позже спасла жизни «банды» Мэг. Тогда они стали напарниками.
 По задумке Мэг должна обеспечивать прикрытие Джо, но вечно попадает под удар противника и каждый раз её приходится спасать. Резкий характер призван скрывать её хрупкость и доброту.
 Сэйю: Мэгуми Тоёгути

 
 Рост: 138 см. Возраст: 11 лет. «Ангел».
 Эксперт электронного обеспечения и сбора информации. Несмотря на юный возраст, она является компьютерным гением, помешана на различных технических гаджетах и её уже можно считать профессионалом в этом деле. Девочка — «прирождённая дьяволица», как выражалась Мэг. Всегда добивается того, что хочет, в основном хитростью, враньём и уловками. Считает себя уже довольно взрослой, в отличие от остальных членов команды, которые обращаются с ней, как с маленьким ребёнком. Смешлива, остра на язык, порой может сболтнуть лишнего. Очень энергичная и обладает детскими замашками, часто дразнится или откровенно издевается над остальными «Ангелами». Обладательница странного чувства юмора. Обожает покушать, поэтому очень привязана к Кьёхею.
 Сэйю: Микако Такахаси

 
 Рост: 175 см. Возраст: 19 лет. «Ангел».
 Выглядит старше своих лет, всегда сдержанна и спокойна. Осуществляет руководство операциями, также поиском новых дел и клиентов. Редко искренне желает кому-то добра. Большую роль в её жизни составляют принятые в её семье обычаи и традиции. Не любит втягивать в свои дела обычных людей, в отличие от Джо, поэтому часто пытается уберечь Кьёхея от опасностей, связанных с их необычной профессией. Обладает большим размером груди.
 Сэйю: Риэ Танака

Вспомогательные персонажи 
 
 Рост: 170 см. Возраст: 18 лет.
 Студент — учится на повара-кондитера (патисьера) в специальной школе поваров. Мечтает заработать денег чтобы уехать за границу. На вид простак и неженка, но на деле сильный, крепкий и очень добрый малый. У него «всегда всё под контролем». Для того, чтобы заработать деньги, Кьёхей перепробовал много работ, но вскоре нашёл себе достойную работёнку — после уроков он готовит еду для четверки «ангелов».
 Сэйю: Юдзи Уэда

 
 Профессиональный механик «Байлана», помогает «ангелам» с ремонтом трейлера и сайбота Джанго. Любит свою работу.
 Сэйю: Такаюки Суго

 
 Дочь шефа полиции Хансина. Характер у неё резкий и прямолинейный. Такане очень вспыльчива, чуть что — она хватается за катану, которую всегда носит с собой. Не терпит врагов города, защищая его изо всех сил. Она всегда пытается восстановить справедливость. В прошлом она была главарём крупной шайки мотоциклистов, которая и сейчас ей подчиняется, считая Такане своим лидером. Мечтает всегда защищать простых людей.
 Сэйю: Риса Хаямидзу

Другие 
Марио

Рост: 162 см. Возраст: 17 лет. «Прототип Ангела геноцида».

Второй "Ангел" прошедший испытания организации "Зеро". Во время испытания подавала большие надежды чем Джо и единственная вышла из боя на авианосце (из  воспоминаний Джо) невредимой. Владеет различными видами оружия, имеет личный сай-бот, которым управляет не уступая Джо. Во время боёв в основном дерётся врукопашную. Судя по всему редко общается с кем либо, так как относится к Мэг как к игрушке. Имеет некую психологическую травму, на почве которой пытается повторить последнее испытание, чтобы узнать - кто сильнее, она или Джо. Также хочет заполучить Мэг. В последний момент оказывается побеждена Джо, но не убита, из-за чего переходит на её сторону и спасает от сай-ботов организации "Зеро". Несмотря на то, что была окружена и оказалась в эпицентре взрыва, далее присутствует в роликах ко второму (не вышедшему) сезону, а значит выжила, как в своё время и Джо после взрыва самолёта на авианосце. 
 Шеф Кацу
 Шеф полиции Хансина. Типичный «шеф копов»: суровый на вид, но добрый в душе.
 Сэйю: Кадзухито Кисио

 Хайао Итимондзи
 Одноклассник Кьёхея и хороший друг.

 Джанго
 Боевые характеристики: Высота: 8,5 метров.
 Боевой робот, изготовленный по специальному заказу, которым управляет Джо. У него достаточно тонкая броня, зато большая скорость и маневренность. Название JANGO расшифровывается как «Judicious Armed Navigable Gunshot Object» (Разумный Вооруженный Судоходный Огнестрельный Объект).

Эпизоды 
 Ад тихо приближается
 Безжалостный стрелок
 Город, где воюют чудовища
 Братья: Смерть на Заре
 Замок, где таится демон
 Цветочный сад, омытый кровью
 Чёрное небо
 Израненный беглец
 Вечеринка у дракона
 Неизведанное киберпространство
 Ангел Востока, Сокол Запада
 Цутенкаку в слезах
 Кровавая битва! Крутые Парни Нанивы
 Дикие дети
 Море, купальники и морское чудовище
 Потусторонний Демон Войны
 Поединок! Два ангела
 Бессмертный одноклассник
 Заговор 24 часа
 Резня на шоссе
 Пули в железное надгробие
 Влюблённый дьявол
 Место казни на красном море
 Ангелы, взрывайтесь!
 OVA Бесконечность

Музыка 
 Открывающая тема
 «Loosey»
 Исполняет: The Stripes

 Закрывающая тема
 «Under the sky»
 Исполняет: Cloudica

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (Funimation)
 

Аниме 2004 года
Аниме 2005 года
Оригинальные аниме